Brezovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Istočno od naselja nalazi se Zračno pristanište Bjelovar.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 1006 stanovnika.

Poznate osobe 
 Ivan Kuduz, slikar i grafičar

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara